Толстоусы () — род водных хищных жуков из семейства нырялки. Встречаются на территории Палеарктики (включая Европу), на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Включает следующие виды:

 Noterus angustulus Zaitzev, 1953
 Noterus clavicornis (De Geer, 1774)
 Обыкновенный толстоус (Noterus crassicornis) (O.F.Müller, 1776)
 Noterus granulatus Régimbart, 1883
 Noterus japonicus Sharp, 1873
 Noterus laevis Sturm, 1834
 Noterus ponticus Sharp, 1882

Примечания 

Плотоядные жуки
Насекомые Евразии
Насекомые Африки
Роды жесткокрылых